Basilisk (fabeldier), in de heraldiek basiliscus, fabeldier met de kop, borst en poten van een haan, de tong van een slang en de vleugels van een vleermuis
Basilisk (Harry Potter), een wezen uit de Harry Potter-boekenreeks
Basilisk II, een software-emulator

Basiliscus heeft eveneens meerdere betekenissen:
Basilisken, Midden-Amerikaans hagedissengeslacht, behorende tot de familie der Corytophanidae
Basiliscus, Byzantijns militair en troonpretendent